Aceasta este o listă de publicații din Brăila:

 Arcașu, http://www.arcasu.ro
 InfoEst, http://www.infoest.ro
 Monitorul de Brăila
 Obiectiv - Vocea Brăilei, http://obiectivbr.ro
 ProBraila - Stiri Braila, http://www.probr.ro
 Jurnalul de Brăila - http://www.jurnalbr.ro

Publicații defuncte 
 Analele Brăilei (1929-1940), revistă de istorie și cultură regională
 Ziarul de Brăila

Vezi și 
 Listă de ziare din România

Lectură suplimentară 
 Istoricul presei Brăilene dela 1839 până la 1926: cu aspectul trecutul politic, economic, comercial și cultural al Brăilei, S. Semilian, Perpessicius, Editura Tipografiei "Moderna", 1927

Note 

Brăila
Publicații
 Listă